Les résultats du Manchester United Football Club en 2005-2006.

Manchester United
Saison du Manchester United Football Club
Sport en Angleterre en 2005
Sport en Angleterre en 2006